Matt Griffin ist der Name folgender Personen:

* Matt Griffin (Footballspieler) (* 1968), US-amerikanischer American-Football-Spieler und -Trainer
 Matt Griffin (Astronom), Astronom 
 Matt Griffin (Rennfahrer) (* 1982), irischer Automobilrennfahrer
 Matt Griffin (Golfspieler) (* 1983), australischer Golfspieler